Битча — місто в Словаччині
 Битча — округа в складі Жилінського краю Словаччини
 Битча — село в складі Борисовського району Мінської області, Білорусь